Хомус:
 Хомус — якутский варган;
 Хумус — арабская закуска из пюрированного нута.